Durin (żył w czasie Lat Drzew) – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Jest to także imię jednego z karłów wymienianych w Völuspie, jednej z pieśni zawartych w Eddzie poetyckiej, we fragmencie nazywanym „Katalogiem karłów”. W języku staronordyckim słowo durinn oznacza „śniący”.

Wspominają o nim bohaterowie Hobbita i Władcy Pierścieni. Informacje na jego temat znajdują się w Dodatkach do powieści oraz w Silmarillionie.

Postać ta nie pojawia się w ekranizacji Władcy Pierścieni reżyserii Petera Jacksona.

Był krasnoludem, pierwszym królem Plemienia Durina i pierwszym władcą Khazad-dûm. Był najstarszym z siedmiu ojców krasnoludzkiego plemienia, stworzonych przez Aulego. Spał on samotnie, aż do dnia, w którym zbudził się jego lud. Wtedy przybył do doliny Azanulbizar. Założył siedzibę w jaskiniach na wschodnim zboczu Gór Mglistych, gdzie w ciągu lat powstało Khazad-dûm. Durin żył bardzo długo, tak że zaczęto go nazywać Durinem Nieśmiertelnym. W końcu jednak zmarł.

Jego potomkowie z Rodu Durina przez kolejne wieki rządzili królestwem i plemieniem.

Jako że w rodzie tym przychodzili na świat niekiedy monarchowie niezwykle podobni do swego przodka, krasnoludowie wierzyli, iż to sam Durin I powraca do życia. Takie przypadki miały miejsce siedmiokrotnie (znane są biogramy Durina III, Durina VI i Durina VII).

Jego imieniem krasnoludowie nazywali niektóre święta swojego Nowego Roku.

Krasnoludowie Śródziemia
Fikcyjni królowie

pt:Anexo:Lista de anões da Terra Média